De Westfrisiaweg is een deels gerealiseerde wegverbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De straatnaam Westfrisiaweg geldt alleen voor het gedeelte tussen Hoorn-Noord en Enkhuizen.

De eerste concrete plannen dateren van het Streekplan voor Westfriesland-Oost uit 1969. Het oostelijke deel ervan, tussen de autosnelweg A7 en Enkhuizen, kwam in delen gereed in de jaren 1975 tot 1990. Eerst werd het deel tussen Enkhuizen en Hoogkarspel, de Drechterlandseweg, aangelegd, na de ruilverkaveling van Het Grootslag. Daarna kwam, eveneens in het kader van een ruilverkaveling, het traject gereed van Hoogkarspel naar de A7 bij Hoorn-Noord, dat ook de straatnaam Westfrisiaweg kreeg. De nieuwe verbinding tussen Enkhuizen en Hoorn was deels een ontlasting van de toenmalige Provincialeweg tussen Enkhuizen en Hoorn via Venhuizen en Hem, en vormde ook een betere ontsluiting van de nieuwbouwwijken aan de noordzijde van Bovenkarspel en Grootebroek.

Het westelijke traject Hoorn-Alkmaar was aanvankelijk gepland in een bijna rechte lijn van de afrit Hoorn-Noord aan de A7 naar Alkmaar, dwars door de polders ten noorden van Obdam, Heerhugowaard en Broek op Langedijk.

Uiteindelijk is in 2018, in het kader van het project N23/Westfrisiaweg, een verbeterde en gedeeltelijk nieuw aangelegde verbinding tussen Enkhuizen en Heerhugowaard geopend, bestaande uit twee afzonderlijk genummerde wegdelen:
 De N194 tussen Heerhugowaard en de A7 (bij Berkhout en Avenhorn)
 De N307 tussen de A7 (bij Hoorn-Noord) en Enkhuizen; deze weg loopt als N307 verder door naar Lelystad, Dronten en Kampen.

De volledig nieuwe wegvakken bevinden zich

 ten noorden van Heerhugowaard, en
 tussen Zwaagdijk-Oost (aansluiting N240 naar Medemblik) en de aansluiting op de N506 ten zuiden van Grootebroek.

Referenties 

Weg in Noord-Holland